De la Roche (1755), Belgisch adellijk geslacht
De la Roche (1986), Belgisch adellijk geslacht